De Hervormde kerk of Irene-Emma-Elisabethkerk is een voormalig kerkgebouw in Valkenburg in de Nederlands Zuid-Limburgse gemeente Valkenburg aan de Geul. Het kerkje is gelegen aan de Plenkertstraat in Plenkert naast een bergwand van de Cauberg in het Geuldal.

Achter het kerkgebouw ligt in de rotswand de Grafkelder Loisel.

Het kerkgebouw is een rijksmonument.

Verderop in de straat staan de klassieke panden Villa Alpha en Villa Rozenheuvel.

Geschiedenis 
Toen aan het einde van de 19e eeuw het toerisme in Valkenburg op gang begon te komen waarbij er ook protestanten uit heel Nederland naar Valkenburg kwamen, besloot de hervormde gemeente te Gulpen, waar Valkenburg deel van uitmaakte, om een nieuwe kerk te bouwen met het oog op de toenemende stroom logeergasten.

In april 1890 werden de tekeningen van architect W.J. Blijenberg uit Maastricht besproken. Het ontwerp wordt echter toegeschreven aan architect Dr. P.J.H. Cuypers.

Op 23 maart 1891 vond de openbare aanbesteding plaats. Op 11 oktober 1891 was de kerk gereed en werd ze ingewijd door ds. Ovink. Drie weken na de inwijding ging de ds. Ovink met emeritaat en kwam de gemeente vacant.

Op 27 augustus 1939 kreeg de kerk de volledige naam van de pasgeboren Irene, met toestemming van Prinses Juliana en Prins Bernhard.

In 1944 werd Valkenburg bevrijd waarbij de kerk zwaar beschadigd werd.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het kerkje vanwege de groei van de gemeente en de toeristenstroom te klein. Men zocht naar andere mogelijkheden die in de Kloosterkerk gevonden werden.

Sinds 1967 is de kerk aan de eredienst onttrokken en doet sindsdien dienst als restaurant. De ring Maastricht achtte het voldoende als er alleen een dienst gehouden werd in Gulpen, waardoor de pas geopende kerk bijna gesloten bleef. De gemeente werd niet in de steek gelaten dankzij Ds. P.A. Hugo van Rossem uit Beek die er predikte.

In 1970 werd het kerkje verkocht. Het gebouw kwam in gebruik als horecagelegenheid. Zo was er in 2006 een Turks restaurant in gevestigd en tot 2018 een steakhouse.

Op 18 september 2018 werd het kerkje door brand zwaar beschadigd.

Gebouw 
Het vrijstaande gebouw is opgetrokken in baksteen en mergel en bestaat uit een toren in de frontgevel met daarachter het eenbeukige kerkgebouw op een rechthoekig plattegrond. In het gebouw zijn elementen van eclectisme verwerkt.

Kerkgebouw in Valkenburg aan de Geul
Rijksmonument in Valkenburg aan de Geul
Protestants kerkgebouw in Nederland